Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1974 wurde am 6. und 8. September 1974 im Olympiastadion von Rom ausgetragen.

Europameisterin wurde die DDR-Athletin Rosemarie Witschas, bekannter unter ihrem späteren Namen Rosemarie Ackermann. Mit ihrem Sieg stellte sie einen neuen Weltrekord auf. Den zweiten Rang belegte die Tschechoslowakin Milada Karbanová. Bronze ging an die Italienerin Sara Simeoni.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende EM-Rekord wurde verbessert und darüber hinaus gab es einen neuen Weltrekord sowie zwei neue Landesrekorde.
 Meisterschaftsrekord:
 1,95 m – Rosemarie Witschas (DDR), Finale am 8. September
 Weltrekord:
 1,95 m – Rosemarie Witschas (DDR), Finale am 8. September
 Landesrekorde:
 1,91 m – Milada Karbanová (Tschechoslowakei), Finale am 8. September
 1,89 m – Sara Simeoni (Italien), Finale am 8. September

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
6. September 1974, 9:00 Uhr

Zwanzig Wettbewerberinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Fünfzehn Athletinnen (hellblau unterlegt) übersprangen die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug von 1,80 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen übertroffen. Die qualifizierten Athletinnen bestritten zwei Tage später das Finale, nur fünf Hochspringerinnen schieden aus.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

8. September 1974, 16:00 Uhr

Weblinks 
 Roma European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 14. November 2022
 European Championship 1974 Rom, Women High Jump, todor66.com, abgerufen am 14. November 2022
 Track and Field Statistics, EM 1974, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 14. November 2022
 European Championships Munich 2022 – Statistics Handbook Athletics, 12th European Athletics Championships Roma ITA, 02–08 SEP 1974, Stadio Olimpico, Women High Jump, S. 581, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 14. November 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1974